Breda — cidade neerlandesa situada na província do Brabante do Norte
Breda (Catalunha) — município da Espanha na província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha
Breda di Piave — comuna italiana da região do Vêneto, província de Treviso
Breda (Iowa) — cidade localizada no estado americano de Iowa, no Condado de Carroll
Breda (Mortágua) — antiga aldeia, pertencente à freguesia de Sobral, localizada no concelho de Mortágua, distrito de Viseu

Outros
Breda M37

Desambiguações de topônimos